Eider (vogel)
 Eider (rivier)